Kräuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Kräuchi (* 1998), schweizerisch-italienischer Fußballspieler
 Walter Kräuchi (1913–1996), Schweizer Politiker (SP).